a réti margitvirág egyik közönséges neve
 Margaréta keresztnév
 Margaréta-terv, Magyarország és Románia német megszállásának terve volt (lásd: Margarethe hadművelet)